

Окулиці — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Окулиці — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства